Проспе́кт Руставе́ли — название улиц в нескольких городах:

 Проспект Руставели — улица в Тбилиси.
 Проспект Руставели — улица в Батуми.
 Проспект Руставели — бывшее название главной улицы Сухум, ныне Набережная Махаджиров.
 Проспект Руставели — бывшее название главной улицы Гагры, ныне Проспект Нартаа.

См. также 
 Улица Руставели